Albert Cuyp (1620-1691), peintre néerlandais ;
 Benjamin Gerritsz Cuyp (1612-1652), peintre néerlandais ;
 Jacob Cuyp (1594-1652), peintre et illustrateur néerlandais.